Plaatsen in Slovenië:
Zlateče (Vojnik)
Zlateče pri Šentjurju